Levanger (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Levanger (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente